«Bored»(с рус. скучающий) — песня американской певицы Билли Айлиш, которая позже была добавлена в саундтрек телесериала «13 причин почему». Песня в жанре средне темповой поп- баллады была написана братом певицы, американским актёром и музыкантом Финнеасом Бэрдом О’Коннеллом, американским гитаристом, автором песен и продюсером Ароном Форбсом и американским музыкантом Тимом Андерсоном. Хотя критики сочли песню легко забываемой, она получила золотой сертификат в США, Мексике, Австралии и Польше. Музыкальный видеоклип был выпущен 26 июня 2017 года. В песне рассказывается об отношениях с кем-то, кто неуважителен и не заботится о чьих-либо чувствах или потребностях. Билли пыталась изменить их образ жизни, но её попытки были тщетны. Билли исполняла песню в своих концертных турах Where’s My Mind Tour и When We All Fall Asleep Tour в 2018 и 2019 годах.

Музыкальное видео 
Клип на песню был выпущен 26 июня 2017 года. На ней изображена Айлиш в синем наряде, танцующая вокруг длинной лестницы с колонками. Эти бесконечные лестницы олицетворяют любовные отношения, которые никуда не ведут. Клип получил положительные отзывы.

Сертификации

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Синглы Interscope Records